Haïku peut signifier :
 Haïku, la forme de poème japonais
 Haiku, le système d'exploitation qui s'appelait précédemment OpenBeOS
 Haïku, le nom d'un album du groupe rock Dionysos
 Haïku, le nom du nouveau groupe du guitariste George Puleo (ex-membre fondateur de Gamalon)
 Haiku, la principale ville de l'île de Maui dans l'archipel de Hawaii aux États-Unis.